

Persone
 Adam Ståhl (1994) – calciatore svedese
 Albert Stahl (1999) – calciatore rumeno
 Armin Mueller-Stahl (1930) – attore tedesco
 Azariah Stahl (1995) – pallavolista statunitense
 Christian Ernst Stahl (1848-1919) – botanico tedesco
 Cristina Stahl (1978) – schermitrice rumena
 Daniel Ståhl (1992) – discobolo svedese
 David Stahl (1949-2010) – direttore d'orchestra statunitense
 Ecaterina Iencic-Stahl (1946-2009) – schermitrice rumena
 Erna Stahl (1900-1980) – pedagoga e antifascista tedesca
 Franklin Stahl (1929) – biochimico e genetista statunitense
 Esperimento di Meselson-Stahl
 Fredrika Stahl (1984) – cantautrice svedese
 Friedrich Stahl (1899-1979) – generale tedesco
 Friedrich Julius Stahl (1802-1861) – giurista tedesco
 Glenn Ståhl (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Georg Ernst Stahl (1659-1734) – medico, fisico e chimico tedesco
 Heinrich Stahl (1657) – grammatico estone
 John Stahl (1953-2022) – attore scozzese
 John M. Stahl (1886-1950) – regista e produttore cinematografico statunitense
 Kjell-Erik Ståhl (1946) – ex maratoneta e orientista svedese
 Linda Stahl (1985) – giavellottista tedesca
 Michael Stahl-David (1982) – attore statunitense
 Mitchell Stahl (1994) – pallavolista statunitense
 Nick Stahl (1979) – attore statunitense
 Rudolf Stahl (1912-1984) – pallamanista tedesco

Altro
 8154 Stahl – asteroide

Altri progetti